La nazionale Under-17 di pallavolo femminile della bulgaria è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Bulgaria con un'età inferiore di 17 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Bulgaria.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-17

Dal 1995 al 2017 giocato con la nazionale Under-18.

Collegamenti esterni
 

 U-17
Bulgaria